Nerw skórny uda tylny (łac. nervus cutaneus femoris posterior) jest nerwem skórnym. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych S1, S2, S3. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego (łac. plexus sacralis).

Przebieg
Wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowy, biegnie w dół pod mięśniem pośladkowym wielkim do okolicy podkolanowej.

Odgałęzienia i zakres unerwienia
 nn skórne pośladków dolne - unerwiają skórę dolnej części pośladka
 gg kroczowe - unerwiają skórę górnej, przyśrodkowej części uda, skórę krocza
 gg skórne tylne uda - tylna powierzchnia uda

Bibliografia 

Obwodowy układ nerwowy
Anatomia miednicy
Anatomia kończyny dolnej